Малая Дубровка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малая Дубровка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малая Дубровка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Малая Дубровка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Малая Дубровка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Малая Дубровка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, в 1998 г. включена в состав села Петровское.

См. также 
 Дубровка
 Большая Дубровка